Петровский мост — деревянный мост в Москве через реку Неглинную в районе Большого театра. Был снесён.

История 

Петровский мост был частью дороги от Кремля в сторону села Высокого и расположенного возле него Высоко-Петровского монастыря (переправа через реку Неглинную).

Своё название он получил от улицы Петровка, а та в свою очередь, от Высоко-Петровского монастыря.

После войны 1812 года в ходе глобальной реконструкции этого района Москвы Петровский мост был снесен, а река Неглинная забрана в трубы.

Остатки моста были найдены археологами при реконструкции фундаментов Малого театра.

См. также 
 Воскресенский мост
 Кузнецкий мост (Москва)
 Троицкий мост (Москва)

Примечания 

Мосты через Неглинную
Утраченные мосты Москвы
Здания и сооружения Театральной площади (Москва)